Calyptra är ett släkte av svampar. Calyptra ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar